Гончары () — село,
Веселогаевский сельский совет,
Новониколаевский район,
Запорожская область,
Украина.

Население по данным 1988 года составляло 40 человек.

Село ликвидировано в 1994 году.

Географическое положение 
Село Гончары находилось в 1,5 км от правого берега реки Любашевка,
на расстоянии в 2-х км от села Дубовый Гай.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 1994 — село ликвидировано.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Запорожской области